BLL peut désigner :
 Aéroport de Billund, un aéroport danois, selon le code AITA ; 
 brigade légère du Languedoc, une unité de FFI intégrée à la  du général De Lattre ;
 , un terme utilisé dans les projets informatique pour désigner la couche de logique métier.

Code IATA des aéroports